The Union (worstelteam), een Amerikaans worstelteam in 1999
 The Union (band), een Engelse rockband
 The Union (debuutalbum), het eerste album van deze band
 The Union (album), een muziekalbum uit 2010 van Elton John en Leon Russell
 The Union (2014), film uit 2014